Niger bezeichnet:
 Niger, ein Staat in Afrika
 Niger (Kolonie) eine französische Kolonie die durch Obersenegal und Niger zu Französisch-Westafrika zusammengefasst wurde
 Niger (Fluss), ein Fluss in Afrika
 Niger (Bundesstaat), ein Bundesstaat in Nigeria
 (8766) Niger, ein Asteroid

Niger ist der Namenszusatz für mehrere römische Feldherren bzw. Soldatenkaiser sowie deren Gegenkaiser:
 Pescennius Niger, römischer Gegenkaiser

 Lucius Cornelius Lentulus Niger († 56 v. Chr.), römischer Politiker
 Marcus Valerius Messalla Niger, römischer Politiker und Redner
 Publius Herennius Niger, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Publius Petronius Niger, römischer Politiker, Suffektkonsul 62 n. Chr.
 Quintus Aquilius Niger, römischer Konsul (117)

Niger ist der Familienname folgender Personen:
 Antonius Niger (1500–1555), deutscher bzw. braunschweigischer Humanist, Naturwissenschaftler und Mediziner
 Franciscus Niger (1452– nach 1523), italienischer Grammatiker, Dichter und Musiktheoretiker
 Herman Niger (um 1550–?), Jurist, Hochschullehrer und Kanzler
 Petrus Niger (* 1434), deutscher Dominikaner
 Radulfus Niger (vor 1146– um 1200), englischer Theologe und Jurist
 Roger Niger, Bischof von London
 Samuel Niger (1883–1955) (auch Schmuel oder Shmuel Niger; Pseudonym für Samuel Tscharny; 1883–1955), jiddischer Schriftsteller, Kritiker und Publizist
 Wilwardo Jones Níger, äquatorialguineischer Politiker, erster einheimischer Bürgermeister von Malabo (1960–1961)

Siehe auch:

 Nigger